Kietrz (plaats), plaats in Polen
 Kietrz (gemeente), gemeente in Polen